Nachhaltig(keit) oder englisch Sustainable Development steht für:

 Nachhaltigkeit, Konzept der Nutzung natürlicher Systeme, um ihre wesentlichen Eigenschaften langfristig zu erhalten
 Nachhaltigkeit (Forstwirtschaft), Betreuung und Nutzung von Waldflächen unter ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten
 Nachhaltigkeit in der Chemie: stoffliche Nutzung regenerierbarer Rohstoffe, siehe Grüne Chemie
 Nachhaltigkeit (Steuerrecht), Kriterium zur Abgrenzung der privaten Vermögensverwaltung von der gewerblichen Tätigkeit
 nachhaltige Entwicklung, gängige Übersetzung der englischen Bezeichnung sustainable development

Siehe auch:
 nachhaltige Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals)
 Nachhaltigkeitswissenschaft (sustainability science)
 digitale Nachhaltigkeit (von Wissensgütern)
 starke Nachhaltigkeit (gesellschaftspolitisches Konzept)